Ел Саусиљо има више значења:

 Ел Саусиљо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Саусиљо (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Саусиљо (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Саусиљо (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Саусиљо (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Саусиљо (Окампо, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Саусиљо (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Саусиљо (Абасоло, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Саусиљо (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Саусиљо (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Саусиљо, Ел Саусито (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Саусиљо (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Саусиљо (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Саусиљо (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Саусиљо (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Саусиљо (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Саусиљо, Хуан Грегорио (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Саусиљо (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Саусиљо (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Саусиљо (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Саусиљо (Минерал де ла Реформа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Саусиљо, Фраксионамијенто (Минерал де ла Реформа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Саусиљо (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Саусиљо (Авалулко де Меркадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусиљо (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусиљо (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусиљо, Ел Саусито (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусиљо (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусиљо, Ел Молино (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусиљо (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусиљо (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусиљо (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусиљо (Кокула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусиљо (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусиљо (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусиљо (Ел Груљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусиљо (Остотипакиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусиљо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусиљо (Хуанакатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусиљо (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусиљо (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусиљо (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусиљо (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусиљо (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусиљо (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусиљо (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусиљо (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусиљо (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Саусиљо (Тангамандапио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Саусиљо (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Саусиљо (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Саусиљо (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Саусиљо (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Саусиљо (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Саусиљо (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Саусиљо (Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Саусиљо (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Саусиљо (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Саусиљо (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Саусиљо (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Саусиљо (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Саусиљо (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Саусиљо (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Саусиљо (Абасоло, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Саусиљо (Окампо, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Саусиљо (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Саусиљо (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Саусиљо (Кањитас де Фелипе Пескадор), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Саусиљо (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Саусиљо (Уануско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Саусиљо (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Саусиљо (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Саусиљо (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Саусиљо (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику